Beilschmied ist der Familienname von:
 Carl Traugott Beilschmied (1793–1848), deutscher Apotheker und Botaniker
 Harald Beilschmied (* 1968), österreichischer Handballtrainer